Мальцевский сельский округ

Московская область 

 Мальцевский сельский округ Щёлковского района (1994—2006)

Смоленская область 

 Мальцевский сельский округ Гагаринского района
 Мальцевский сельский округ Краснинского района (упразднён)
 Мальцевский сельский округ Сычёвского района